Ngatpang (vroegere naam Ngerdubech), een Palause staat
 Ngerdubech (plaats), een gehucht in deze staat